Раки може да се отнася за:

 Раки – фула име
 Раки – кратер на Венера